Driggs kan syfta på:

 Edmund H. Driggs (1865–1946), amerikansk politiker
 John F. Driggs (1813–1877), amerikansk politiker

Geografi
 Driggs, Idaho